Withington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Withington – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Withington – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Withington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Withington – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)